«Когда цветут розы» — драма режиссёра К. Я. Ярматова.

Сюжет 
Старый буровой мастер Кадыр выращивает возле своего домика-вагончика в Каракумах розы. Он поливает эти розы из своего скудного дневного пайка воды. На практику к Кадыру приезжает юная студентка Дилбар, такая же нежная, как розы, и Кадыр по-отцовски нежно учит её профессии и жизни…

В ролях 
 Сталина Азаматова — Дильбар
 Обид Джалилов — Кадыр
 Махмуд Тахири — Гасан Батыр Закиров — Батыр Убайдулла Бурханов — Рустамов Рахим Пирмухамедов — повар Ибрагим - "Мамаша"
 Хамза Умаров — Исмаил''
 Рано Хамраева
 Саиб Ходжаев
 Николай Хлибко
 Кудрат Ходжаев

Награды 
Диплом на II ВКФ в Киеве.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Госфильмфонд

Фильмы СССР 1959 года